Biologia molecular: la Reacció en cadena per la polimerasa, de les sigles en anglès de Polymerase Chain Reaction.
 Medicina: la Proteïna C reactiva, un marcador d'inflamació.
 Política:
 Partit Catalanista Republicà, alguns dels seus membres varen formar part dels governs republicans de la Generalitat.
 Partit Comunista Revolucionari, un partit comunista espanyol.
 Partit Comunista Romanès.
 Cooperació: Un projecte de coneixement de la realitat, sovint, de tipus cooperatiu.